Marc Antoni Broggi i Trias (Barcelona, 1942), doctor en medicina i cirurgia.
 Marc Antoni Cotoner i Sureda Vivot (? - 1749) polític i militar mallorquí.
 Antiga Roma:
Marc Antoni, militar i polític romà del s. I aC.
 Marc Antoni Antillus (Marcus Antonius, M. F. M. N. Antyllus) 
 Marc Antoni Crètic (Marcus Antonius M. P. C. N. Creticus), fill d'Antoni l'orador.
 Marc Antoni Gnifó (Marcus Antonius Gnipho), retòric romà del segle I aC nascut a la Gàl·lia.
 Marc Antoni Gordià, diversos personatges.
 Marc Antoni, l'orador (Marcus Antonius Orator) (circa 143 - 87 aC), magistrat romà 
 Marc Antoni Prim (Marcus Antonius Primus), general romà nascut a Tolosa al segle I.
 Marc Antoni Rufí (Marcus Antonius Rufinus), magistrat romà, cònsol el 131.
 Marc Antoni Antillus (Marcus Antonius, M. F. M. N. Antyllus) fill del triumvir Marc Antoni i la seva dona Fúlvia.
 Marc Antoni, Magister Equitum el 334 aC durant la primera guerra samnita
 Marc Antoni Crètic, pare del triumvir.
 Marc Antoni, tribú del poble el 167 aC, contrari a la proposta de llei del pretor Marc Juvenci Talna per declarar la guerra a Rodes

Notes